Лоре́нцо Рике́льми (, род. 25 марта 1990, Специя, Италия) — итальянский актёр. Наиболее известен по роли Марко Поло в телесериале Netflix «Марко Поло». До того, как получить эту роль, он появился в нескольких итальянских фильмах и сериалах. Рикельми посещал Экспериментальный киноцентр и был самым молодым студентом, когда-либо принятым в эту школу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Экспериментального киноцентра